Das ASB Classic 2023 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 14. Januar 2023 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Adelaide das Adelaide International II gespielt, das genau wie das ASB Classic zur Kategorie ATP Tour 250 zählte.

Sieger im Einzel im Jahr 2020 war Ugo Humbert. Im Doppel gewann das Duo Luke Bambridge und Ben McLachlan das Turnier im Jahr 2020.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier in den letzten beiden Jahren nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Stuhlschiedsrichter 
Folgende Stuhlschiedsrichter kamen zum Einsatz (Einzel, Doppel, Qualifikation):
  Fabio Souza (Finale Doppel)
  Paula Vieira Souza
  Renaud Lichtenstein
  Aurelie Tourte (Finale Einzel)
  Alessandro Germani
  Luca Laugero
  Raluca Andrei
  Chase Urban

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Auckland